Трюфель:
 Трюфель — род грибов.
 Трюфель () — сорт конфет.
 Трюфели () — фильм 2008 года, режиссёр Ким Нгуен.